2-й уланський полк (Австро-Угорщина) — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: K.u.k. Galizisches Ulanen-Regiment «Fürst zu Schwarzenberg» Nr. 2

Дата заснування — 1798 рік. Початкова назва — Вільний корпус Дельмана (Frei-Corps Dehlmann).

Почесний шеф — Карл Шварценбергький.

Особовий склад полку 
Національний склад (1914 рік) — 84 % поляків та 16 % інших.

Мова полку (1914) — польська.

Набір рекрутів (1914 рік) — у Кракові.

Дислокація полку 

 1914 рік — штаб і 1-й дивізіон у Тарнові, 2-й — у Бохні.
 1914 рік — 1-й корпус, 11-та кавалерійська бригада.

Командири полку 
 1859: Фрідріх Шаафгоче
 1865: Юліус Флюк фон Ляйденкрон
 1879: Мечислав Ляшовський фон Кращковіце
 1914: Юзеф Ласоцький фон Ласоціно

Див. також 
 Улани (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Galizisches Ulanen — Regiment Nr. 1 (1849) Otto, Erzherzog, FML https://web.archive.org/web/20170101192327/http://www.kuk-wehrmacht.de/regiment/ulanen/u02.html
 Z historii Ułanów ks.Józefa https://web.archive.org/web/20160304190924/http://forum.ulani.pl/viewtopic.php?t=70
 Austrian Cavalry Regiments and Their Commanders 1792—1815: the Uhlans http://www.napoleon-series.org/military/organization/Austria/cavalry/c_austriancav2.html 

Уланські полки Австро-Угорщини
Військові формування, засновані 1798